Хамид (Хамит) Серазетдинович Исламов (22 ноября 1927) — советский хоккеист и футболист, защитник, тренер.

Биография 
Воспитанник новосибирского хоккея. В 1948—1950 годах выступал за новосибирское «Динамо» в первенстве РСФСР и первой лиге. Сезон 1950/51 провёл в составе московского «Динамо» в высшей лиге. Стал вторым призёром чемпионата СССР. Затем вернулся в Новосибирск, где до конца карьеры выступал за «Динамо» и «Крылья Советов»/«Дзержинец». Четырёхкратный чемпион и неоднократный призёр чемпионатов РСФСР по хоккею.

В футболе выступал за новосибирское «Динамо» в соревнованиях КФК. В 1950 году сыграл 22 матча в первенстве дублёров за дубль московского «Динамо».

В сезоне 1956/57 был играющим тренером ХК «Крылья Советов» (Новосибирск), (по другим данным, команда носила в том сезоне название «Дзержинец») привёл команду к победе в чемпионате РСФСР. В начале 1960-х годов, уже после завершения игровой карьеры, снова тренировал «Дзержинец».

Личная жизнь 
Сын Олег (uk; род. 1953) — известный хоккеист («Сокол» Киев) и тренер.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на неофициальном сайте ХК «Динамо» Москва
 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Хоккейные тренеры СССР